Moșna kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Moșna (Iași)
 Moșna (Sibiu)